Cristian Rodríguez (voetballer) (1985), Uruguayaans voetballer.
 Cristian Rodríguez (tennisser) (1990), Colombiaans tennisser
 Cristian Rodríguez (wielrenner) (1995), Spaans wielrenner.